Макаре́вич — білоруське й українське прізвище. Його носіями також можуть бути росіяни, поляки та євреї. Походить від грецького імені «Макар», яке в перекладі означає «щасливий».

 Макаревич Андрій Вадимович (1953) — російський естрадний співак, композитор, продюсер, телеведучий, лідер гурту «Машина времени», художник-графік, архітектор, народний артист Росії.
 Макаревич Борис Степанович (1971—2016) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаревич Дмитро Анатолійович (1997—2022) — старший солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Макаревич Микола Петрович (1940) — український дипломат.
 Макаревич Олег Юрійович — композитор, аранжувальник, музикант, заслужений діяч мистецтв України.
 Макаревич Сергій Григорович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаревич Юліан (1854–1936) — польський художник та реставратор українського походження.

 Макаревич Ідея Григорівна ( 1927) — радянська і російська актриса театру, народна артистка РРФСР.

Див. також 
 Макаревичі

Примітки 

Прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища
Російські прізвища
Польські прізвища
Єврейські прізвища